Schola cantorum může znamenat:
 celé označení pro scholu, pěvecký sbor podílející se svým zpěvem na liturgii

 název některých hudebních škol
 Schola Cantorum (Paříž)
 Schola Cantorum Basiliensis